|-
| 177701 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177702 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177703 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177704 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177705 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177706 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177707 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177708 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177709 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177710 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177711 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177712 - ||  || 12 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177713 - ||  || 14 aprilie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 177714 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177715 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177716 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177717 - ||  || 13 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177718 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177719 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177720 - ||  || 14 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177721 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177722 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 177723 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177724 - ||  || 12 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177725 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177726 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177727 - || 2005 JP || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177728 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177729 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177730 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177731 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177732 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177733 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177734 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177735 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177736 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177737 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177738 - ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177739 - ||  || 6 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177740 - ||  || 6 mai 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 177741 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177742 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177743 - ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177744 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177745 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177746 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177747 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177748 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177749 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177750 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177751 - ||  || 8 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177752 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177753 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177754 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177755 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177756 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177757 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177758 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177759 - ||  || 12 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177760 - ||  || 12 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177761 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177762 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177763 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177764 - ||  || 12 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177765 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177766 - ||  || 12 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177767 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177768 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177769 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177770 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177771 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177772 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177773 - ||  || 12 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177774 - ||  || 16 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177775 - ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177776 - ||  || 18 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177777 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177778 - ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177779 - ||  || 18 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177780 - ||  || 29 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177781 - ||  || 22 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177782 - ||  || 3 iunie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 177783 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177784 - ||  || 2 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177785 - ||  || 5 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177786 - ||  || 5 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177787 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177788 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177789 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177790 - ||  || 5 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177791 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177792 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177793 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177794 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177795 - ||  || 9 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177796 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177797 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177798 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177799 - ||  || 13 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177800 - ||  || 11 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-